Il y a au moins deux lieux appelés cascades de la Pisserotte :
 La cascade de la Pisserotte à Arfeuilles en Auvergne
 La cascade de la Pisserotte dans le Massif de la Chartreuse